Die Heineken Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 15. Januar 2006 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Sydney das Adidas International gespielt, welches genau wie das Turnier in Auckland zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Chilene Fernando González, der in diesem Jahr als Setzlistenerster im Viertelfinale gegen Mario Ančić (Nr. 5 der Setzliste) ausschied. Ančić schaffte es bis ins Finale, wo er dem an 7 gesetzten Finnen Jarkko Nieminen unterlag. Damit gewann er den ersten Titel der Saison sowie den ersten Titel seiner Karriere überhaupt nach zuvor vier verlorenen Finals.
Im Doppel spielten die Sieger des Vorjahres, Yves Allegro und Michael Kohlmann, nicht erneut zusammen das Turnier; nur Allegro nahm teil und schied mit seinem Partner im Viertelfinale aus. Wie im Vorjahr erreichten Simon Aspelin und Todd Perry das Finale, die Setzlistenerste waren, aber im Endspiel der Paarung Andrei Pavel und Rogier Wassen unterlagen. Zusammen gewannen sie ihren einzigen gemeinsamen Titel. Es war Pavels dritter Doppelerfolg, für Wassen war es der erste Erfolg der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 405.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 430.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Auckland